Зубри́лово — село Малосергиевского сельсовета Тамалинского района Пензенской области, бывший центр Зубриловского сельсовета (до 2010 года) . На 1 января 2004 года — 179 хозяйств, 368 жителей.

География 
Село расположено на юге Тамалинского района на границе с Саратовской областью, на правом берегу реки Хопёр. Расстояние до районного центра пгт. Тамала — 20 км. В 10 км от села располагается железнодорожная станция Вертуновская Юго-Восточной железной дороги.

История 

По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., название села, возможно, произошло от фамилии Зубарев — одного из мелких дворян, которые в начале XVIII века получили земли в наместничество при впадении реки Сердобы в Хопёр.

С 1780 года — село Архангельское, Зубриловка тож в составе Сердобского уезда Саратовской губернии, а с начала XIX века — в составе Балашовского уезда.

В 1785 году по протекции князя Г. А. Потемкина-Таврического село передано мужу его племянницы, генералу князю Сергею Фёдоровичу Голицыну, который и заложил здесь зубриловскую усадьбу. В XIX веке село считалось «самым живописным селом в Саратовской губернии».

В 1877 году в селе 1682 жителя, церковь, школа, больница, ярмарка, базар; к 1890-м годам — родильный дом, детские ясли, «народная чайная». В начале 1920-х годов село находилось в зоне крестьянского восстания (антоновщина).

В 1928 году село в составе Тамалинского района Нижне-Волжского края, с 1934 года — в Тамалинском районе Саратовского края, а с 1939 года — в составе Тамалинского района Пензенской области.

До 2010 года центр Зубриловского сельсовета. Согласно Закону Пензенской области № 1992-ЗПО от 22 декабря 2010 года передано в Малосергиевский сельский совет.

Численность населения

Инфраструктура 
В селе имеются: почта, телеграф, телефон, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, дом культуры, Спасо-Преображенская церковь.

Улицы 
 Горная;
 Лесная;
 Майская;
 Молодёжная;
 Мостовая;
 Набережная;
 Посёлок при ХСУ;
 Рабочая;
 Садовая;
 Хопёрская;
 Центральная.

Достопримечательности 
 Усадьба Зубриловка князей Голициных — один из живописных памятников архитектуры Екатерининской эпохи. Здесь бывали Г. Р. Державин, И. А. Крылов, И. И. Лажечников, В. Э. Борисов-Мусатов.
 Памятник борцам революции.

Известные земляки 
 Белянкин, Евгений Осипович (р. 2 июля 1924) — писатель.
  Плотникова, Марина Владимировна (1974—1991) — выпускница Зубриловской средней школы, Герой России, ценой своей жизни спасшая троих девочек, тонувших в Хопре.
  Редкин Николай Васильевич (р. 24 июня 1922) — лейтенант, командир пулемётного взвода, Герой Советского Союза (1943).
 Токарев Михаил Дмитриевич — (4 ноября 1879, с. Зубрилово Саратовской губернии, ныне Тамалинского р-на Пензенской обл. — 25 марта 1958, Пенза) — педагог, отличник народного просвещения (1954), в 1940—1949 годах — декан физико-математического факультета и заведующий кафедрой элементарной математики Пензенского педагогического института.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Видеопрезентация
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 
 

Населённые пункты Тамалинского района